Monarch Mountain kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Monarch Mountain, Alberta, berg, 
 Monarch Mountain, British Columbia, berg,